Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Österreichring el 18 d'agost del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 25. 490

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 29. 241 (a la volta 39)

Referències 
 

Àustria
1985